Ain Dorij kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aïn Dorij, ort, Gharb-Chrarda-Béni Hssen, 
 Ain Dorij (kommun i Marocko), Gharb-Chrarda-Béni Hssen, Sidi-Kacem, 

Robotskapade Marockoförgreningar